Hushan Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hushan Shuiku (reservoar i Kina, Zhejiang), 
 Longhushan Shuiku, reservoar, Hainan, 
 Hushan Shuiku (reservoar i Kina, Hainan), 

Robotskapade Kinaförgreningar